Bod Károly (1814–1885) mezőgazda
 Bod Károly (1840–1926) közíró, kollégiumi tanár